Браташ - фамилия:

 Браташ, Людмила Джонатановна (1960—2016) — бывшая российская бизнес-леди, владелица компанией по частным авиаперевозкам.
 Браташ, Олег Владимирович (род. 1966) — советский и российский хоккеист и тренер.
 Браташ, Пётр Романович (род. 1955) — советский и украинский тренер по гребле.

См. также 
 Братан
 Братановка